Coniston Water, het op twee na grootste meer in het Lake district, in het Engelse graafschap Cumbria
 Coniston (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria, gelegen aan bovenstaand meer
 Coniston (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire